Michael Lockwood – brytyjski filozof
 Michael Lockwood (ur. 1961) – amerykański gitarzysta i producent muzyczny
 Crash Holly, właśc. Michael John Lockwood (1971–2003) – amerykański wrestler